Васиены (Вэсиень) — название населённых пунктов.

Молдавия 
 Васиены — село в Теленештском районе.
 Васиены — село в Яловенском районе.